Woltmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Woltmann (1841–1880), deutscher Kunsthistoriker
 Arne Woltmann (* 1974), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Barbara Woltmann (* 1957), deutsche Politikerin (CDU)
 Benjamin Woltmann (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Jörg Woltmann (* 1947), deutscher Bankier und Unternehmer
 Jörg Woltmann (Fußballspieler) (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Karl Ludwig von Woltmann (1770–1817), deutscher Historiker
 Karoline von Woltmann  (1782–1847) deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Woltmann (1871–1907), deutscher Anthropologe, Zoologe und Neukantianer
 siehe auch Reinhard Woltman (1757–1837), manchmal auch Woltmann, deutscher Wasserbauingenieur, daher
 Woltmannzähler,
 Woltmannflügel

Siehe auch:
 Woltman